5. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich rozegrane w dniach 15–18 marca 1979 roku na mamuciej skoczni narciarskiej Velikanka w Planicy. 

Podczas mistrzostw został poprawiony rekord świata w długości skoku narciarskiego. Startujący w barwach NRD, Klaus Ostwald skoczył 176 metrów, co wówczas było najlepszym wynikiem na świecie.

Po raz drugi mistrzostwa świata w lotach narciarskich rozegrano w Planicy. Wcześniej miało to miejsce w 1972 roku.

Wyniki 
Złoty medal Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 1979 wywalczył Armin Kogler, który o 5,5 punktu wyprzedził drugiego w klasyfikacji - Axela Zitzmanna. Brązowy medal zdobył Piotr Fijas, który stracił do Koglera 37 punktów. Poniższa tabela przedstawia wyniki mistrzostw świata po przeprowadzeniu czterech serii lotów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1979 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1977 w Europie
Jugosławia w XX wieku
Skoki narciarskie w Słowenii
Gmina Kranjska Gora